Я́я — многозначный термин.

Топоним 
 Яя — посёлок городского типа в Кемеровской области России, административный центр Яйского района.
 Яя — деревня в Браславском районе Витебской области Белоруссии.
 Яя — река в Кемеровской и Томской областях России, приток Чулыма.
 Яя — остров в гряде Новосибирских островов, открытый в 2013 году.

Имя 
 Яя Саного — французский футболист ивуарийского происхождения.
 Яя Туре — ивуарийский футболист.

Прочее 
 Яя — персонаж японской лайт-новелы Unbreakable Machine-Doll.